Епархия Тешкоко () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тешкоко, Мексика. Епархия Тешкоко входит в митрополию Тлальнепантлы. Кафедральным собором епархии Тешкоко является церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 

30 апреля 1960 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Caelestis civitas», которой учредил епархию Тешкоко, выделив её из архиепархии Мехико.

В следующие годы епархия Тешкоко передала часть своей территории новым церковным структурам:
 3 января 1964 года — епархии Тлальнепантлы (сегодня — Архиепархия Тлальнепантлы);
 5 февраля 1974 года — епархиям Куаутитлана и Нецауалькойотля;
 28 июня 1995 года — епархии Экатепека;
 3 декабря 2008 года — епархии Теотихуакана

Ординарии епархии 

 епископ Francisco Ferreira Arreola (1.08.1960 — 13.12.1977)
 Magín Camerino Torreblanca Reyes (18.04.1978 — 28.05.1997)
 епископ Carlos Aguiar Retes (28.05.1997 — 5.02.2009) — назначен архиепископом Тлальнепантлы
 епископ Juan Manuel Mancilla Sánchez (18.06.2009 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Bolla Caelestis civitas, AAS 53 (1961), p. 20

Ссылки 

  Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Мексики